Jernbane Allé er navnet på flere veje i Danmark:
 Jernbane Allé (Espergærde)
 Jernbane Allé (Odense)
 Jernbane Allé (Store Heddinge)
 Jernbane Allé (Tåstrup)
 Jernbane Allé (Vanløse)
 Jernbane Allé (Vildbjerg)